

Toponyme 
Plover , peut faire référence à :

 , un archipel au Canada.
 Plover, une ville du comté de Pocahontas, en Iowa.
 , un village du Wisconsin

Autres 
 , plusieurs navires de la Royal Navy

Homonymie de toponyme